Карниде:

 Карниде — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Карниде — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия.